Klokočov est un toponyme qui peut désigner

Klokočov, un village du district de Čadca, dans la région de Žilina ;
 Klokočov, un village du district de Michalovce, dans la région de Košice

Klokočov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.